Andrey Yuryevich Kurkov (Født 23. april 1961) er en ukrainsk romanforfatter, der skriver på russisk. Han er forfatter til 19 romaner, herunder bestselleren Døden og en pingvin, 9 børnebøger og omkring 20 dokumentar-, fiktions- og tv-filmmanuskripter.

Udvalgte værker 

 "Døden og en pingvin" udgivet på dansk i 2004.
 Den ukrainske dagbog
 Grå bier

Referencer 

Forfattere fra Ukraine